Anime 
 Manga
 Portal:Anime i manga